Nogometni klub "Udarnik" (NK "Udarnik"; "Udarnik" Zablatje; Udarnik) je nogometni klub iz Zablatja, općina Legrad, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Udarnik" se natječe u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj - skupina Đurđevac/Koprivnica", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupska boja je crvena.

O klubu  
NK "Udarnik" je osnovan 1946. godine. Nakon nekoliko godina mirovanja, reaktiviran je 1968. godine. Do raspada Jugoslavije, 1991. godine se natjecao u ligama koje je organizirao nogometni savez iz Koprivnice, a u samostalnoj Hrvatskoj u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.

Uspjesi

nakon 1991. 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 1994./95. (Koprivnica) 
 drugoplasirani: 2010./11. (koprivnica) 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2021./22.

do 1991. 
 1. općinska liga Koprivnica / Općinska A liga Koprivnica 
 prvak: 1980./81., 1987./88. 
 drugoplasirani: 1979./80.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Zablatje

Vanjske poveznice 
 NK Udarnik Zablatje, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, NK Udarnik Zablatje 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB UDARNIK ZABLATJE

Izvori 
 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 7. travnja 2021.  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97 
 jutarnji.hr, ''NOGOMETNI KLUB IZ PODRAVINE U SLUŽBENOM GRBU IMA UŠATO 'U' I ŠAHOVNICU S PRVIM BIJELIM POLJEM 'Što je sporno? Prije je u tome slovu bila petokraka!''', objavljeno 13. veljače 2019., pristupljeno 7. travnja 2021.  
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB UDARNIK ZABLATJE 
 bisnode.hr, Nogometni klub 'Udarnik' Zablatje 
 fininfo.hr, NOGOMETNI KLUB "UDARNIK" ZABLATJE 
 companywall.hr, NOGOMETNI KLUB "UDARNIK" ZABLATJE 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji